Nikitas  ist

 eine Namensvariante des griechischen Ortes Nikiti auf der Chalkidiki

 der Familienname des US-amerikanischen Schriftstellers Derek Nikitas (* 1974)

Siehe auch:
 Nikita
 Niketas